Aleiodes mandibularis (Cameron), een schildwesp
 Aleiodes mandibularis (Cresson), een schildwesp